Котова (Молдова)
 Котова (селище) 
 Котова Тетяна Миколаївна